L'Embuscade est le titre de plusieurs films :

 L'Embuscade, film français de Fernand Rivers sorti en 1941
 L'Embuscade (titre original : Zaseda), film yougoslave de Živojin Pavlović sorti en 1969
 L'Embuscade, film japonais de Hiroshi Inagaki sorti en 1970